Ана Марија Вела-Рубио (29. октобар 1901 – 15. децембар 2017) била је шпанска суперстогодишњакиња која држи рекорд за најстарију особу из Шпаније, чије је године потврдила Геронтолошка истраживачка група. У време своје смрти, она је такође била најстарија жива особа у Европи и трећа најстарија особа на свету.

Биографија 
Вела-Рубио је рођена 29. октобра 1901. у Пуенте Хенилу, (Кордоба), у Шпанија. Као дете остала је сироче. Као млада жена радила је у продавници хране у Малаги, (Шпанија). 1950. са партнером се преселила у Барселону. Никада се није удала за свог партнера јер јој родитељи нису одобравали њихову везу. Имали су четворо деце: Кармелиту (умрла са 10 година), Антонија, Ану и Хуана.

Године 2005. Вела-Рубио се преселила у старачки дом у Барселони, у Каталонији, Шпанија. У каснијем животу патила је од деменције. Умрла је 15. децембра 2017. у доби од 116 година, 47 дана.

Ана Вела-Рубио постала је најстарија жива особа у Шпанији након смрти  Франциске Гарциа Торес 25. фебруара 2014. Касније је постала и најстарија жива особа у Европи након смрти Еме Морано 15. априла 2017. године.

Дана 6. јуна 2016. године, Вела-Рубио је постала најстарија потврђена особа у историји Шпаније, надмашивши досадашњи рекорд од 114 година, 221 дан који је поставила Марија Антонија Кастро.

29. октобра 2017. године, Вела-Рубио је прославила 116. рођендан, поставши једна од само пет особа у историји Европе које су достигле ово доба.

Референце 

Рођени 1901.
Умрли 2017.
Суперстогодишњаци
Шпанци